EGC est un sigle qui peut désigner :
 École de gestion et de commerce ;
 École de gestion et de commerce de La Réunion ;
 École de gestion et de commerce de Franche-Comté ;
 EGC centre est, issue de la fusion des deux EGC de Bourg-en-Bresse (Ain) et Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

 École de gestion et de commerce du Pacifique Sud, à Nouméa.

EGC est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord, en France, selon le code AITA des aéroports.

EGC est une abréviation pouvant faire référence à:
 épigallocatéchine, un flavanol

Sigle de 3 caractères
Code